Campillo de Azaba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Azaba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Campillo de Azaba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar